Cheriton bezeichnet:

 Cheriton (Hampshire), Dorf in England
 Cheriton (Kent), Dorf in England, Ortsteil von Folkestone
 Cheriton (City and County of Swansea), Dorf in Wales
 Cheriton (Virginia), Ort in Virginia

Cheriton ist der Name von:
 Odo von Cheriton, mittelalterlicher Theologe
 Shirley Cheriton (* 1955), britische Schauspielerin